Klub Fantastyki „Druga Era” – poznański klub fantastyki powstały w roku 1997.
 Poznański Klub Fantastyki „Orbita” – poznański klub fantastyki powstały w roku 1976.